Un zombie (ou zombi) est, dans le folklore, un mort-vivant ou un individu infecté d'un virus nuisible à certaines parties du cerveau.

En philosophie, un zombie est un être logiquement possible défini comme étant physiquement et extérieurement indiscernable d'un être conscient, mais qui, cependant, n'a aucune conscience.

Zombie, zombies ou zombi peut également faire référence à :

Cinéma 

 Zombie (1978), film d'horreur américain de George A. Romero ;
 Zombies ou I Eat Your Skin (1964), film d'horreur américain de Del Tenney ;
 L'Enfer des zombies (Zombi 2, 1979), film d'horreur italien de Lucio Fulci ;
 Zombi 3 (1988), film d'horreur italien de Lucio Fulci, Bruno Mattei et Claudio Fragasso ;
 Zombie 4 (1989), film d'horreur italien de Claudio Fragasso ;
  (2007), film d'horreur américain de David A. Prior ;
 Bienvenue à Zombieland (2009), comédie horrifique américaine de Ruben Fleischer ;
 Zombies (2018), un téléfilm musical sur Disney Channel.

Littérature 

 Zombies, roman de Bret Easton Ellis (The Informers, 1994) ;
 Guide de survie en territoire zombie et World War Z, livres de Max Brooks ;
 Orgueil et Préjugés et Zombies (2009), roman parodique de l'écrivain américain Seth Grahame-Smith ;
 Vous les zombies (1959), nouvelle de Robert A. Heinlein ;
 Zombies (2014), série de bande dessinée de Olivier Peru et Sophian Cholet.
 Zombi, samizdat soviétique consacré au rock

Musique

Artistes 
 Rob Zombie, rockeur et cinéaste américain actif à partir des années 1980.

Groupes 
 The Zombies, groupe de musique pop-rock des années 1960 ;
 Zombie Nation, projet de musique techno et electro de la fin des années 1990 ;
 White Zombie, groupe de metal indus de Rob Zombie, groupe de musique à partir de 1985.

Albums 
 Zombie, album du chanteur nigérien Fela Kuti (1976).

Chansons 
 Zombi Dupont, chanson du chanteur Michel Sardou extraite de l'album La Maladie d'amour (1973)  ;
 Zombie, chanson du chanteur nigérien Fela Kuti (1976)  ;
 Zombies, chanson du groupe Magma tirée de l'album Üdü Ẁüdü (1976) ;
 Zombie, chanson du groupe The Cranberries extraite de l'album No Need to Argue (1994) ;
 Zombie, chanson de Natalia Kills extraite de l'album Perfectionist (2011) ;
 Zombie, chanson de Maître Gims extraite de l'album Subliminal (2013) ;
 Hit the Zombies et Adopte un zombie, chansons du groupe Magoyond extraites de l'ambum Pandemia (2014).

Jeu 
 Zombies!!!, jeu de société.

Jeu vidéo 

 Zombi (1986) d'Ubisoft ;
 Zombie Wars (1996) de Microforum ;
 Zombies Ate My Neighbors (1993) de LucasArts ;
 Zombie Panic Source (2004) de Zombie Panic Team ;
 Zombie (2004) de ? ;
 Stubs the Zombie in Rebel Without a Pulse (2006) de Majesco ;
 Totally Spies! : L'Attaque des Zombies (2006) de Mindscape ;
 Zombie Shooter (2008) de Sigma Team ;
 Zombie Shooter 2 (2009) de Sigma team ;
 Zombie Tycoon (2009) de Frima Studio ;
 Plantes contre zombies (2009) de PopCap Games ;
 Borderlands : The Zombie Island of Dr. Ned (2009) de 2K Games ;
 Fort Zombie (2009) de Paradox Interactive ;
 Zombies!!! (2009) de Twilight Creations ;
 Zombie Driver (2009) de Exor Studios ;
 Burn Zombie Burn (2009) de Pinnacle Software ;
 Zombie Apocalypse (2009) de Konami ;
 OneChanbara : Bikini Zombie Slayers (2009) de D3 Publisher ;
 Woody Two-Legs : Attack of the Zombie Pirates (2010) de Paradox Interactive ;
 Age of Zombies (2010) de Halfbrick ;
 Alien Zombie Death (2010) de PomPom Games ;
 Zombie Panic in Wonderland (2010) de Akaoni Studio ;
 Alien Zombie Megadeath (2011) de PomPom Games ;
 ZombiU (2012) d'Ubisoft.

Informatique 
 Processus zombie, processus informatique terminé mais qui réside toujours en mémoire ;
 Machine zombie, ordinateur infecté par un ver ou troyen dirigée à distance pour effectuer des attaques informatiques ou des tâches diverses.

Divers 
 La Zombie Walk ou marche des zombies ;
 L'étang Zombis en Guadeloupe.
 Le Zombie, un cocktail.

Bibliographie 
 .

Homonymie de titre